Zhang Yu – astrologo cinese della dinastia Han
 Zhang Yu (n. 1957) – attrice cinese
 Zhang Yu (n. 1986) – cestista cinese
 Zhang Yu – generale cinese della dinastia Ming
 Zhang Yu – pallavolista cinese